Volvic est une commune française, située dans le département du Puy-de-Dôme. Elle a donné son nom à : 
Volvic, une marque d'eau minérale française appartenant au groupe agroalimentaire Danone, dont la source est dans la commune ;
 la pierre de Volvic, une roche volcanique, très utilisée autrefois dans les constructions de la région et qui provient en très grande partie des carrières situées à proximité de Volvic.